Velkovtsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Велковци) :
Velkovtsi, village bulgare de l'obchtina de Gabrovo, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
Velkovtsi, village bulgare de l'obchtina de Breznik, situé dans l'oblast de Pernik ;
Velkovtsi, village bulgare de l'obchtina d'Elena, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.